Стереоспондили (Stereospondyli) — підряд викопних амфібій ряду Темноспондили (Temnospondyli). Підряд виник у пермському періоді і проіснував до початку крейдяного періоду. Група пережила пермське вимирання. Це різноманітні за способом життя і формою тіла темноспондили (від наземних панцирних до водних крокодилоподібних).

Філогенія 
Філогенетична кладограма на основі праць Yates & Warren (2000) та Damiani (2001).

Примітки

Джерела 
 Schoch, R. R. (2008) The Capitosauria (Amphibia): characters, phylogeny, and stratigraphy. Palaeodiversity 1:189-226
 Yates, A. M. & Warren, A. A. (2000) The phylogeny of the 'higher' temnospondyls (Vertebrata: Choanata) and its implications for the monophyly and origins of the Stereospondyli. Zoological Journal of the Linnean Society 128: 77-121.
 Stereospondyli en Mikko's Phylogeny Archive

Викопні земноводні
Підряди хордових